554 км, 554-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 554 км — пассажирская платформа, Армянская железная дорога (Армения). Код 569513.
 554 км, Фабричная — закрытый остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области. Код 925720.
 554 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Куйбышевской железной дороги в Республике Мордовия. Код 641035.
 554 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Северной железной дороги в Вологодской области. Код 301813.
 554 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа на линии Елец — Касторная-Новая Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги в Курской области. Код 595310.
 554 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа на линии Грязи-Воронежские — Поворино Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги в Тамбовской области. Код 598111.